Peter Breuer est le nom de plusieurs personnalités : 
 Peter Breuer (1472-1541), sculpteur sur bois de style gothique tardif, né à Zwickau
 Peter Breuer (1856–1930), sculpteur berlinois 
 Peter Breuer (danseur) (né en 1946)